

Carriera 
Nikola Bartůňková non ha vinto nessun titolo nel circuito ITF in carriera. Il 21 marzo 2022, ha raggiunto il best ranking in singolare raggiungendo la 408ª posizione mondiale, e il 25 aprile 2022 la 983ª posizione in doppio.

Statistiche ITF

Singolare

Sconfitte (2)

Grand Slam Junior

Doppio

Sconfitte (1)

Note

Collegamenti esterni